Кубок обладателей кубков КАФ 1986 года — 12-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие обладатели Кубков из 38 африканских стран. Победителем в третий раз подряд стал египетский клуб Аль-Ахли.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 
Первый матч состоялся 21 ноября, ответный — 7 декабря 1986 года.

|}

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1986 на сайте RSSSF

1986
Футбол в Африке в 1986 году